Gostiša ist der Familienname folgender Personen:

 Rok Gostiša (* 1993), slowenischer Pokerspieler
 Samo Gostiša (* 1972), jugoslawischer und slowenischer Skispringer